

Famille Eynard 
 Anna Eynard-Lullin (1793-1868), philanthrope suisse de Genève
 Ennemond Eynard (1749-1837), médecin lyonnais
 François Eynard (1874-1949), un médecin et homme politique français de Bourg-de-Péage
 Jean-Gabriel Eynard (1775-1863), un financier et diplomate suisse de Genève

Toponymes 
 Fort du Saint-Eynard, un fort situé au sommet du Mont Saint-Eynard 
 Mont Saint-Eynard, une montagne du massif de la Chartreuse dans les Alpes
 Palais Eynard, un bâtiment de style néo-classique situé à Genève

Autres 
 Éditions Paul Eynard, librairie et maison d'édition à Rolle (1947-1986?)
 Fondation  Charles Eynard-Eynard, centre d'enseignement spécialisé, Lausanne (maison à Gilly, home de logopédie dès 1951)
 Prix Léopold Eynard (Rolle), aviation en Suisse, vers 1910
 Marguerite Eynard-Mercier (1876- ?), peintre française.